Suvanna ist der Name folgender Personen:

 Suvanna Ban Lang (1455–1485), König von Lan Chang
 Suvanna Kamphong, König von Rajadharani Sri Sudhana (Sawa) (heute Luang Phrabang) 
 Suvanna Phūmā (1901–1984), laotischer Politiker